As línguas cahuapanas são duas, a  Chayahuita e a Jebero. São faladas por mais de 11,3 mil pessoas no Peru. A Chayahuita é falada pela maioria desses 11,3 mil falantes, a Jebero está quase extinta:. 

Kaufman (2007) inclue a língua urarina e a puelche, ambas línguas Macro-Andinas, nesse mesmo ramo.

Línguas 
Jébero (ou Chébero, Xébero, Xíwila)
Chayahuita (ou Balsapuertino, Cahuapa, Chawi, Chayabita, Chayawita, Chayhuita, Tshaahui, Paranapura, Shayabit) – tem dois dialetos.
 Chayahuita 
 Cahuapana (ou Chebero, Xebero, Xihuila)

Reconstrução 
Algumas reconstruções do proto-cahuapana, de nomes de plantas e animais (Nikulin 2022):

Algumas reconstruções do proto-cahuapana, de nomes de plantas e animais (Rojas-Berscia 2019):

Bibliografia
Alain Fabre, 2005, Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos: KAWAPANA

Línguas da América do Sul
Línguas ameríndias
Línguas do Peru
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)